5 miejscowości w Polsce: 
 Grochowiska – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie 
 Grochowiska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Grochowiska – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów 
 Grochowiska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów
 Grochowiska – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

1 miejscowość na Ukrainie:
 Grochowiska – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Zobacz też 
 Grochowiska Księże
 Grochowiska Szlacheckie